Petko Stajnow (1896–1977) – bułgarski kompozytor
 Petko Stajnow (1890–1972) – bułgarski polityk, minister spraw zagranicznych